John Pope (polityk) (1770–1845) – amerykański polityk, senator z Kentucky, gubernator Terytorium Arkansas
 John Pope (oficer marynarki) (1798–1876) – oficer marynarki USA z okresu wojny secesyjnej
 John Pope (generał) (1822–1892) – amerykański wojskowy, generał armii Unii z okresu wojny secesyjnej
 John Russell Pope (1874–1937) – amerykański architekt